Namco Pole Position è una scheda madre arcade a 8-bit usata da Namco nel 1982 per il gioco arcade Pole Position; è la prima scheda madre della compagnia ad utilizzare la Stereofonia, e ad usare la NVRAM per salvare i record dopo che la macchina viene spenta.

Specifiche tecniche del Namco Pole Position
Main CPU: Zilog Z80, 3.072 MHz
Secondary CPUs: 2x Zilog Z8002s, 3.072 MHz
Sound chip: Namco six-channel stereo PSG; it uses one of the secondary CPUs for the sound as well.
Other chips: Two custom input/output controllers (type 1) handle the games' controls and speech.
Video resolution: 256 x 224

Lista dei giochi Namco Pole Position
Pole Position (1982)
Pole Position II (1983)
Top Racer (1982) - bootleg di Pole Position

Note

Collegamenti esterni
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco